Amerikai Egyesült Államok
 Medicine Lake (tó)
 Medicine Lake (Minnesota)